Râul Dracu se poate referi la:

 Dracu - afluent al râului Baleia
 Dracu - afluent al Tărlungului

Vezi și 
 Râul Drăculea (dezambiguizare)

 Dracula (dezambiguizare)

 Râul Drac
 Râul Dracău
 Râul Dracea Mare
 Râul Dracea Mică
 Râul Dracsin
 Râul Dracula

 Râul Drăculești
 Râul Drăchicova

Toponime românești